Emilio Cordero ist der Name folgender Personen:

* Emilio Cordero (Filmproduzent) (1917–2010), italienischer Filmproduzent
 Emilio Cordero (Historiker) (* 1929), dominikanischer Historiker